Шинкару́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Шинкарук Андрій Володимирович (1991—2020) — лейтенант Збройних сил України, загинув під час російсько-української війни.
 Шинкарук Борис Федорович (* 1949) — заслужений журналіст України, видавець, старший брат Володимира Шинкарука.
 Шинкарук Василь Дмитрович (* 1961) — український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України.
 Шинкарук Віктор Олександрович — учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня
 Шинкарук Володимир Іванович (1943-1993) — актор, режисер, народний артист України.
 Шинкарук Володимир Іларіонович (1928-2001) — філософ-марксист, професор, був членом АН УРСР.
 Шинкарук Володимир Максимович (* 1938) — депутат Верховної Ради України І скликання, заслужений агроном України.
 Шинкарук Володимир Федорович (1954-2014) — поет, прозаїк, композитор, бард-виконавець, професор Житомирського державного університету ім. І. Франка; батько Ірини Шинкарук, молодший брат Бориса Шинкарука.
 Шинкарук Ірина Володимирівна (* 1979) — українська співачка, телеведуча, режисер, солістка оркестру Національного радіо України, заслужена артистка України, дочка Володимира Шинкарука.
 Шинкарук Ніна Петрівна (* 1950) — українська акторка. Народна артистка України.
 Шинкарук Олег Миколайович — генерал-майор Державної прикордонної служби України, ректор Національної Академії ДПСУ ім. Богдана Хмельницького, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти, доктор технічних наук.
 Шинкарук Сергій Владиславович (* 1963) — український сценарист, письменник, автор команди КВН «Три товстуни».

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук